Эпоха Регентства:

 во Франции — период правления герцога Филиппа II Орлеанского при малолетнем Людовике XV (1715—1723);
 в Великобритании — период правления принца-регента Георга при слабоумном отце Георге III (1811—1820).